

Persone 
 Max Born (1882-1970) – fisico e matematico tedesco
 Bertran de Born (1140 circa – ante 1215) – poeta francese

Geografia

Born auf dem Darß – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Born – frazione del comune di Westheide nella Sassonia-Anhalt

Born – frazione del comune di Sittard-Geleen nel Limburgo

El Born – zona storica della città di Barcellona

Altro 
 13954 Born – asteroide della fascia principale
 Born – miniserie con il personaggio Punisher della Marvel Comics
 Born – film di Richard Friedman (2007)
 Born – album musicale delle Born del 2000

Pagine correlate 
 Le Born

Altri progetti